Hartgraben ist ein Gewässername:

 Hartgraben (Allachbach), linker Zufluss des Allachbachs (zur Donau) bei Wimpasing, Straubing, Regierungsbezirk Niederbayern, Bayern
 Hartgraben (Brunnenbach), rechter Zufluss des Brunnenbachs (zum Klosterbach) vor Unterfinningen, Gemeinde Finningen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Hartgraben (Donau), rechter Zufluss der Donau in Leipheim, Landkreis Günzburg, Bayern
 Hartgraben (Fränkische Rezat), rechter Zufluss der Fränkischen Rezat vor Oberdachstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hartgraben (Gründelbach), linker Zufluss des Gründelbachs (zum Neckar) in Heutingsheim, Stadt Freiberg am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Hartgraben (Kroisbach), rechtes Bachtal zum Kroisbach (zur Pöllauer Safen)  vor Burgstall, Markt Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hartgraben (Kropsbach), am Oberlauf auch Schlittgraben, am Unterlauf auch Nellengraben, linker Zufluss des Kropsbachs (zum Speyerbach) nach Geinsheim, kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Hartgraben (Lindenbach), rechter Zufluss des Lindenbachs (zur Jagst) bei Tiefenbach, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hartgraben (Main), linker Zufluss des Mains in Lengfurt, Markt Triefenstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Hartgraben (Maisenbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Maisenbachs oder Meisenbachs bis nahe der Maisenbach-Siedlung des Stadtteils Uissigheim, Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hartgraben (Schneidheimer Sechta), rechter Zufluss der Schneidheimer Sechta zwischen Unterschneidheim und dessen Weiler Sechtenhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hardgraben
 Hardtbach
 Hartbach
 Hartsgraben
 Kochhartgraben